Greenan ist der Familienname folgender Personen:
 Mark Greenan (* 1966), kanadischer Tennisspieler
 Russell H. Greenan (* 1925), US-amerikanischer Autor

Greenan steht außerdem für:
 Greenan Castle, eine Burgruine in Ayrshire, Schottland 

Siehe auch
 Wedge Tomb von Greenan